Campile (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
 Campile (Ierland),  een plaats in Ierland